Hartwich ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Hartwich (1663–1720), deutscher evangelischer Theologe, Pädagoge und Landeshistoriker 
 Carl Hartwich (1851–1917), deutscher Apotheker und Botaniker
 Daniel Hartwich (* 1978), deutscher Moderator

 Friedrich Hartwich (nach 1590–zwischen 1644 und 1676), Jurist und Sekretär des Kontors der Hanse in Bergen
 Hans-Hermann Hartwich (1928–2018), deutscher Politikwissenschaftler
 Hermann Hartwich (1853–1926), US-amerikanisch-deutscher Landschafts- und Genremaler
 Hermann Hartwich (Politiker) (* 1939), deutscher Politiker, Oberstadtdirektor von Essen 
 Horst Hartwich (1924–2000), deutsches Gründungsmitglied der FU Berlin
 Nina Hartwich (* 1987), deutsche Basketballspielerin
 Otto Hartwich (1861–1948), deutscher Theologe, Domprediger in Bremen
 Philipp Hartwich (* 1995), deutscher Basketballspieler
 Ute Hartwich (* 1969), deutsche Trompeterin

Siehe auch:
 Hartwick
 Hartwig